Ле́нский райо́н:
 Ленский район — муниципальное образование в составе Архангельской области Российской Федерации.
 Ленский район — муниципальное образование на юго-западе Якутии.
 Ленский район — район Свердловской области, существовавший в 1946—1956 годах.